Le Hamel kan syfta på:
 Le Hamel, Oise – en kommun i departementet Oise i regionen Picardie i norra Frankrike
 Le Hamel, Somme – en kommun i departementet Somme i regionen Picardie i norra Frankrike